Унаи:

 Унаи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Унаи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.